Francisco Femenia Far (Sanet i els Negrals, País Valencià, 1991), futbolista espanyol
 Joan Femenia Perelló (Búger, 1905 - 1962), metge mallorquí